Това е списък с прякори във футбола.

За футбола и футболистите 
 Футболът често е наричан „най-популярната игра“.
 Тъй като думите „футбол“, „футболист“ не са български, а от английски произход, радетели за чистотата на българския език като Александър Теодоров-Балан са предлагали вместо „футболист“ да се използва „ритнитопковец“. Днес тази дума се употребява в ироничен, подигравателен смисъл.

Национални отбори по футбол 
  Пустинните лисици
  Гаучосите
  Трите лъва
  Червените дяволи
  Кариоките, Селесао

 
 Българският национален отбор по футбол е наричан от българските журналисти „Лъвовете“, а от феновете – „Българи-юнаци“, като при скандирания ударението се поставя върху последните срички.
 Един от най-известните журналистически изрази по повод българския национален отбор по футбол е „Господ е българин!“. Фразата произнася покойният днес Николай Колев - Мичмана при гола на Емил Костадинов, изпратил България на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г. В периода, когато начело на националния отбор е треньорът Димитър Пенев, а и след това, вече в ретроспективен план, журналистите редовно използват и прозвището „Пеневата чета“, „Златните момчета“ и „Златното поколение“.

  Националните единайсет (Die Nationalelf), Бундестим, Маншафта (die Mannschaft)

  Кръстоносците

  Пиратския кораб, елини

  Червения динамит, бандата на Олсен

  Ла фурия еспаньола

  Адзурите, Скуадра адзура

  Тикос

  Слоновете

  Супер Орлите

  Червените лъвове

  Трикольорите (), Ацтеките

  Гуараните

  Инките

  Орлите, Дружина полска

  Екипа дас Кинтас, Мореплавателите 

  Трикольорите

 
 Сборная (така руснаците наричат всички национални отбори по футбол)

  Бойните Йондовци

  Янките

 
 „Белите орли“, по време на Югославия отборът е наричан „Плавите“. След отделянето на Черна гора от Сърбия и двете прозвища стават рядко приложими, защото основните цветове на тима стават червено и синьо.

  Ай-Йълдъзлълар

  Драконите

  Магическите маджари (през 50-те)

  Урусите, Ла Селесте

 
 Може би най-известният прякор на националния отбор по футбол на Франция е „Петлите“, тъй като петелът е един от символите на Франция.

  Лалетата

 
 Тъй като знамето на Хърватия е на бели и червени квадратчета, подредени шахматно, българските журналисти наричат хърватите „Шахматистите“.

  Храбрите соколи

  Нати

  Бегулт, Тре крунур

  Бафана Бафана

Футболни клубове

Български футболни клубове

Чужди футболни клубове

Прякори на състави 
 Busby Babes – съставът на Манчестър Юнайтед през 50-те
 Crazy Gang (Лудата банда) – Уимбълдън ФК през 80-те и 90-те
 The Entertainers (в пряк превод Забавляващите) – Нюкасъл Юнайтед при първия престой на Кевин Кийгън на треньорския пост.
 The Famous Five (Знаменитата петорка) – Атакуващият състав на Тотнъм, включващ пет изключителни нападатели, тренирани от Освалдо Ардилес.
 Golden Generation (Златното поколение) – Няколко португалски футболисти, спечелили Световните първенства за юноши през 1989 и 1991. Националният отбор на България в периода 1994-1996.
 The Golden Team (Златният отбор) – Легендарният унгарски национален отбор през 50-те, известен още с прозвището Магическите маджари.
 The Invincibles (Непреодолимите) – Отборът на Престън Норт Енд през сезон 1888-89 и съставът на Арсенал през сезон 2003-04.
 La Grande Inter (Големият Интер) – Съставът на Интер, спечелил КЕШ през 1964 и 1965.
 La Máquina (Машината) – съставът на Ривър Плейт в началото на 40-те.
 Lisbon Lions (Лисабонските лъвове) – съставът на Селтик, спечелил КЕШ през 1967
 La Quinta del Buitre (Кохортата на Лешояда) – генерация футболисти на Реал Мадрид, които властват в испанския футбол през 80-те. Името идва от прякора на централния нападател на мадридчани по онова време Емилио Бутрагеньо – Лешояда
 Wunderteam (Отборът на чудесата) Националният отбор на Австрия след 14 мача без загуба между април 1931 и декември 1932.
 Ye-yé – поколение от испански футболисти на Реал Мадрид, доминирали в испанския футбол през 60-те
 Os Magriços – Португалският национален отбор, стигнал 3-тото място на световното първенство през 1966 в Англия.
 Wembley Wizards (Магьосниците от Уембли) – Шотландският национален отбор, победил Англия на Уембли през 1928.
 Команда лейтенантов (Отборът на лейтенантите) – Отборът на ПФК ЦСКА Москва през 40-те и в началото на 50-те години.

Чуждестранни футболисти 
Често футболисти от испано и португалско говорещите държави са известни с прякори, които са умалителни имена или части от имената им.

Български футболисти и треньори

Български футболни съдии

Български футболни коментатори

Източници

Външни препратки 
 Как Италия стана „скуадра адзура“, ТопСпорт

Футбол